Хауген, Хёуген — норвежская фамилия. Известные носители:

 Хауген, Вили — норвежский конькобежец, призёр Олимпийских игр
 Хауген, Ларс (род. 1987) — норвежский хоккеист.
 Нествольд-Хёуген, Лейф Кристиан (род. 1987) — норвежский горнолыжник, призёр чемпионата мира 2017 года
 Хауген, Марти (род. 1950) — американский композитор и пианист литургической музыки.
 Хауген, Турмуд (1945—2008) — норвежский детский писатель и переводчик.
 Хауген, Эйнар (1906—1994) — американский лингвист.

См. также 
 Самот (Томас Тормодсетер Хёуген) — норвежский музыкант